Ophiomusium aporum är en ormstjärneart som beskrevs av Hubert Lyman Clark 1928. Ophiomusium aporum ingår i släktet Ophiomusium och familjen Ophiolepididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
aporum